Памятник культуры Малопольского воеводства: регистрационный номер А-233/A от 5 октября 1983 года.

Часовня святого Иосифа () — католическая часовня, находящаяся в краковском районе Лагевники, Польша. В настоящее время часовня является частью католического паломнического центра Санктуарий Божьего Милосердия и монастыря женской монашеской конгрегации Сестёр Пресвятой Девы Марии Милосердия. В часовне находится один из вариантов католической иконы под названием «Иисус, уповаю на тебя». Архитектурный памятник Малопольского воеводства.

История 
Строительство часовни святого Иосифа по проекту польского архитектора Кароля Зарембы началось в 1881 году и завершилось в 1893 году. Часовня была построена в неоготическом стиле из красного кирпича и имеет один неф. 20 августа 1891 года состоялось освящение часовни, которое совершил краковский архиепископ Альбин Дунаевский. В 1896 году в часовне был установлен современный алтарь. В 1944 году в часовне была установлена икона «Иисус, уповаю на тебя» авторства польского художника Адольфа Казимежа Хыла. В 1959 году эта икона была размещена в восточном боковом пределе.  В 1966 году в часовне разместили мощи святой Фаустины Ковальской.

В 1968 году краковский архиепископ Кароль Войтыла внёс часовню в список почитаемых мест архиепархии. 1 ноября 1992 года кардинал Франтишек Махарский объявил часовню местом почитания Божественного Милосердия.

5 октября 1983 года часовня святого Иосифа была внесена в реестр памятников Малопольского воеводства (А-233/А).

На фасаде часовне находятся две мемориальные таблички о посещении часовни Римских пап. 17 июня 1997 года часовню посетил Римский папа Иоанн Павел II. В память этого визита в 1997 году на фасаде часовни была укреплена мемориальная табличка. 27 июня 2006 года часовню посетил Римский папа Бенедикт XVI, о чём свидетельствует вторая мемориальная табличка на фасаде часовни.

Примечания

Источник 
 Michał Rożek «Sanktuaria Krakowa», Wydawnictwa turystyczne, 2006
 Michał Rożek «Altera Roma, Święte miejsca Krakowa», wyd. WAM, Kraków, 2007

Католические храмы Польши
Храмы Кракова
Памятники культуры Малопольского воеводства
Храмы архиепархии Кракова
Архитектурные памятники Кракова